Dadukou är ett innerstadsdistrikt i Chongqing i sydvästra Kina.

WP:Projekt Kina